Letnia Uniwersjada 2013
 Zimowa Uniwersjada 2013